Citi Open 2016 — профессиональный теннисный турнир, проводившийся в Вашингтоне, США на хардовых кортах.

Мужской турнир проводится в 48-й раз, имея в этом году категорию ATP 500 и входя в цикл турниров US Open Series; женское же соревнование проводится в 6-й раз и принадлежит к международной категории.

Турнир был проведен с 18 по 24 июля 2016 года.

Общая информация 
Мужской одиночный турнир собрал трёх представителей топ-20 мирового рейтинга (из них ни одного из первой десятки). Первым номером посева стал Джон Изнер (№ 16 в мире на тот момент). Американец доиграл до четвертьфинала, в котором уступил соотечественнику Стиву Джонсону. Осечкой фаворита восользовался второй номер посева Гаэль Монфис (№ 17 в мире), который в финале разобрался № 13 посева Иво Карловичем. Монфис стал первым представителем Франции с 2006 года, кому покорился местный турнир в мужском одиночном разряде. Прошлогодний чемпион Кэй Нисикори не защищал свой титул.

В мужском парном разряде победу одержали вторые номера посева Даниэль Нестор и Эдуар Роже-Васслен. В финале они нанесли поражение паре Лукаш Кубот и Александр Пейя. Прошлогодние чемпионы Боб и Майк Брайаны не защищали свой титул.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Саманта Стосур (№ 14 в мире на тот момент). Австралийская теннисистка доиграла до четвертьфинала, где уступила американке Джессике Пегуле, попавшей на турнир благодаря уайлд-кард. Титул достался седьмой сеянной Янине Викмайер (№ 46 в мире), которая в финале переиграла ещё одну американку Лорен Дэвис. Викмайер стала первой представительницей Бельгии, победившей на местном турнире в любо разряде. Прошлогодняя чемпионка Слоан Стивенс защищала свой титул под вторым номером посева, однако уже в первом раунде проиграла Рисе Одзаки из Японии. В основной сетке выступили две представительницы России: Алла Кудрявцева и Варвара Флинк, но обе проиграли на старте.

Викмайер удалось выиграть также и парный приз в команде с Моникой Никулеску. В финале они обыграли японскую пару Сюко Аояма и Риса Одзаки. Прошлогодние победительницы Белинда Бенчич и Кристина Младенович не защищали свой титул.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Гаэль Монфис обыграл  Иво Карловича со счётом 5-7, 7-6(6), 6-4.
 Монфис выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Карлович сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 16-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвертьфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Дж. Дакворт 
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Т. Смычек
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Д. Кудла
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Дж. Миллман
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Р. Харрисон
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= С. Робер
| RD1-score12-1=61
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= А. Маннарино
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= Ф. Тиафо
| RD1-score14-1=64
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Дж. Изнер
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Дж. Дакворт 
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Дж. Миллман
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=15
| RD2-team04= М. Багдатис
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=10
| RD2-team05= В. Троицки
| RD2-score05-1=64
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Р. Харрисон
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= А. Маннарино
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= С. Джонсон
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Дж. Изнер
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=15
| RD3-team02= М. Багдатис
| RD3-score02-1=63
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= Р. Харрисон
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= С. Джонсон
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Дж. Изнер
| RD4-score01-1=67
| RD4-score01-2=615
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=5
| RD4-team02= С. Джонсон
| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=7
| RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 

 Секция 4 

 Женщины. Одиночный турнир 
  Янина Викмайер обыграла  Лорен Дэвис со счётом 6-4, 6-2.
 Викмайер выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.
 Дэвис сыграла дебютный финал в туре ассоциации.

 Первые раунды 

 Секция 1 

 Секция 2 

 Женщины. Парный турнир 
  Янина Викмайер /  Моника Никулеску''' обыграли  Сюко Аояма /  Риса Одзаки со счётом 6-4, 6-3.
 Викмайер выиграла 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.
 Никулеску выиграла 2-й парный титул в сезоне и 6-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Citi Open

 Мировой Тур ATP 2016 года
 WTA Тур 2016 года

 Тур ATP 500
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Профиль женского турнира на сайте WTA

США
Теннис
Июль 2016 года
2016